Bluff City (Arkansas)
 Bluff City (Kansas)
 Bluff City (Tennessee)

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis